Stati Uniti d'America
 Scottdale – census-designated place della Contea di DeKalb, Georgia
 Scottdale – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania